Geneviève har flere betydninger:

 Geneviève  (pigenavn) – et dansk pigenavn.
 Geneviève  (skytshelgeninde) –  er skytshelgeninde for Paris (hovedstad).